Ервін Ганцер (нім. Erwin Ganzer; 8 грудня 1912, Кельн — 26 вересня 1944, Атлантичний океан) — німецький офіцер-підводник, капітан-лейтенант крігсмаріне.
 Карл Ріхард Ганцер, Карл Ріхард Ґанцер (нім. Karl Richard Ganzer; 5 травня 1909, Ґунценгаузен, Німецька імперія — 11 жовтня 1943, біля Гомеля, БРСР) — німецький історик-антисеміт.